Talk a Good Game — четвёртый студийный альбом американской певицы Келли Роуленд, выпущенный 14 июня 2013 года. Альбом является возвращением Роуленд к её R&B корням. Над пластинкой работали такие продюсеры как Pharrell Williams, The-Dream, The Runners, Wiz Khalifa, T-Minus и Boi-1da. Также на альбоме присутствует песня с участием Бейонсе и Мишель Уильямс, коллег Келли по группе Destiny's Child.

Список композиций

История релиза

Примечания 

Альбомы Келли Роуленд
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It